291 км, 291-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 291 км — остановочный пункт, Южно-Уральская железная дорога (Самарская область).
 Разъезд № 13, 291 км — железнодорожная станция на линии Обская-2 — Бованенково в Ямало-Ненецком автономном округе.